Clydach kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Clydach, Swansea, ort i Wales,  
 Clydach, Monmouthshire, ort i Wales,